Friedenshof ist ein deutscher Ortsname:
 Friedenshof (Wismar), Stadt Wismar, Kreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Friedenshof (Nordwestuckermark), Gemeinde Nordwestuckermark, Kreis Uckermark, Brandenburg
 Friedenshof, Kreis Bublitz/Köslin, Pommern, seit 1945: Spokojne im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Friedenshof, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, seit 1945: Wyskok (Srokowo) im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen